Стажиньский (Стажинский, ) — польская фамилия.
 Стажинский, Станислав (1853—1935) — польский юрист и политик.
 Стажиньский, Филип (род. 1991) — польский футболист.